Pitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Franz Pitsch (1786–1858), böhmischer Organist und Komponist
 Hans-Jürgen Pitsch (* 1940), deutscher Professor für Geistigbehindertenpädagogik
 Michaela Pitsch, Schweizer Skeletonsportlerin
 Reinhard Pitsch (1954–2022), österreichischer Unterstützer der Bewegung 2. Juni
 Wolfgang Pitsch (1927–2019), deutscher Metallurge

Siehe auch:
 Pich
 Pietsch
 Pietzsch
 Piëch
 Pitch
 Pitsche